Carum karatavica är en flockblommig växtart som först beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Carum karatavica ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
karatavica